Kampen kan syfta på:

Kampen (musikalbum) – ett album av Arckanum

Geografi

Antarktis 

 Kampen (kulle i Antarktis),

Finland 

 Kampen, Helsingfors, Nyland, Helsingfors, 
Kampens metrostation - en metrostation i Helsingfors
 Kampen, Nykarleby – en del av Nykarleby stad

Nederländerna 

 Kampen, Nederländerna, Overijssel, Gemeente Kampen,

Tyskland 

 Kampen (Sylt) – en kommun på Sylt i Schleswig-Holstein, 
 Kampen, Nützen – ort, Nützen, Schleswig-Holstein,